USS McFaul — эсминец Военно-морских сил США класса Arleigh Burke. Построен на верфи компании Ingalls Shipbuilding. Вступил в строй в 1998 году.

Назван в честь Дональда МакФола, «морского котика», погибшего в 1989 году во время вторжения США в Панаму.

Боевая служба 
В 2005 году столкнулся с эсминцем USS Winston S. Churchill.

24 августа 2008 года, вскоре после конфликта в Южной Осетии, прибыл в порт Батуми. Официально причиной визита была названа транспортировка гуманитарной помощи для Грузии.

См. также 
 Эсминцы УРО типа «Арли Бёрк»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт корабля 

Эскадренные миноносцы типа «Арли Бёрк»
Суда по алфавиту